Die Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 1999 fand vom 11. bis 17. Juli 1999 in Rangun, Myanmar, statt.

Medaillengewinner

Resultate

Halbfinale

Endrunde

Weblinks
https://www.worldbadminton.com/shuttlenws/19990717a.htm

Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 1999
Badminton 1999
Badmintonwettbewerb in Rangun